XEV steht für:
 Stockholms centralstation (IATA-Code)
 Wey XEV, chinesisches Konzeptfahrzeug von Wey (Automarke)
 XEV (Automarke), italienischer Hersteller von Elektroautos

Abkürzung